У́лица Металлу́ргов — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Металлургов (Брянск).
 Улица Металлургов — улица в Верх-Нейвинске.
 Улица Металлургов (Волгоград).
 Улица Металлургов (Данков).
 Улица Металлургов (Екатеринбург).
 Улица Металлургов (Заринск).
 Улица Металлургов (Колпино).
  — улица в Красном Сулине.
 Улица Металлургов (Липецк).
 Улица Металлургов (Москва).
 Улица Металлургов (Орёл).
 Улица Металлургов (Тула).
 Улица Металлургов (Череповец).
 Улица Металлургов (Электросталь).

Украина 
 Улица Металлургов (Николаев).
 Улица Металлургов (Сумы).

См. также